Krab může znamenat:
 krabi – skupina vodních živočichů
 krab (architektura) – gotický architektonický prvek
 AHS Krab – polská samohybná houfnice

Externí odkazy